Москворецкий мост:
 Большой Москворецкий мост — мост в Москве, один из мостов через Москву-реку
 
 Малый Москворецкий мост — мост в Москве, один из мостов через Водоотводный канал.

См. также